Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 182-es, továbbá 182A, -es,  és 182É jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 182-es busz (Budapest)
 182A busz (Budapest)
 182-es busz (Budapest)megszűnt
 182É busz (Budapest)megszűnt
 -es busz (Budapest, 2002–2007)megszűnt
  busz (Budapest, 2002–2007)megszűnt

 182-es busz (Kecskemét)megszűnt